Części Gdańska:
 Sobieszewo – osiedle w dzielnicy Wyspa Sobieszewska
 Wyspa Sobieszewska – dzielnica miasta

Wieś:
 Sobieszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Przybiernów